Средние десантные корабли проекта 770 (771,773) (по кодификации НАТО — Polnocny) — серия специализированных десантных кораблей, построенная в 1960-х — 1970-х гг. для СССР на Северной верфи в Гданьске (Польша). До 1963 года классифицировались как танкодесантные корабли.

Относятся к кораблям 3-го ранга.

История разработки и строительства 
Модификациями проекта 770 были проекты 771 и 773. Всего с 1964 по 1986 год было построено 107 кораблей данного типа и их модификаций. Средние десантные корабли этих проектов входили в состав не только советского ВМФ, но и ВМС Польши, Вьетнама, Египта, Алжира, Ливии, Йемена, Эфиопии, Кубы, Сирии, Болгарии и Индии. Последний корабль данного типа был построен в 2002 году по модифицированному проекту (тип NS-722) для Йемена.

Корабли этого проекта заслужили весьма высокую оценку в тех странах, где они эксплуатировались. К достоинствам этих десантных кораблей относят конструктивную простоту, малую стоимость и экономичность в эксплуатации, рациональные принципы размещения десанта, небольшой состав экипажа, наличие в составе вооружения реактивных систем залпового огня.

Вооружение 

Применявшаяся на этих кораблях система залпового огня, состоящая из двух пусковых установок WM-18 (аналог советской БМ-14) польского производства с неуправляемыми реактивными снарядами типа М-14-ОФ, обладала следующими характеристиками:

 Калибр: 140 мм
 Количество направляющих: 18
 Дальность стрельбы:
 минимальная: 1000 м
 максимальная: 9800 м
 Тип БЧ НУРС: осколочно-фугасная
 Масса:
 БЧ: 18,8 кг
 ВВ: 4,2 кг
 Скорость полёта ракеты: 400 м/с

Защита от надводного и воздушного противника обеспечивалась 30-мм автоматической артиллерийской установкой АК-230, в дополнение к которой на корабле имелись ПЗРК «Стрела».

Десантные возможности 

Десантные корабли способны перевозить 5 единиц бронетехники массой до 35 тонн (танки Т-54А, Т-34-85, ПТ-76, ЗСУ-57-2, БТР-60П) или 4 тяжелых танка ИС-2, или 3 буксируемые артиллерийские системы калибра 122—152 мм и 3 тягача АТС-1, или 9 грузовых автомашин ЗИС-151, или 19 легковых автомашин ГАЗ-69.

Представители проекта

Количество построенных кораблей 
Всего был построено 107 кораблей нескольких серий. По модификациям: 15 (770D), 4 (770M), 23 (770MA), 4 (770T), 19 (771), 17 (771A), 24 (773), 1 (776).

В составе флотов 
 : 68
 : 23
 : 8
 : 4
 : 4

Переданы 
Из ВМФ СССР:
 : 4
 : 3
 : 3
 : 3
 : 3
 : 3
 : 2
 : 2
 : 2 (СДК-110 / LTC 1038; СДК-109 / LTC 1037)
 : 2
 : один
 : один
 : один
 : один (СДК-137 / «Кировоград» / «Юрий Олефиренко»)

Из ВМС Ирака:
 : один

Ссылки 
 Средний десантный корабль «СДК-33»
 Средние десантные корабли

Средние десантные корабли